TXK est le code AITA de l'aéroport régional de Texarkana
TxK est un jeu vidéo de Llamasoft sorti en 2014